Schaerding – grafia alternativa di Schärding
 178243 Schaerding – asteroide della fascia principale